Windows [] (Plural von  ‚Fenster‘) steht für:
 Microsoft Windows, eine Betriebssystemfamilie der Firma Microsoft
 Die Windows, ein deutsch-englisches Pop-Duo aus den 1970er-Jahren
 Windows, Originaltitel des US-amerikanischen Films L ist nicht nur Liebe von Gordon Willis (1980)
 Windows (Album), Soloalbum von Jon Lord aus dem Jahr 1974

Die Einzahl Window steht für:
 Fenster (Computer), ein Benutzerschnittstellenkonzept bei Computern
 Düppel (Radartäuschung), ein Täuschmittel, mit dem Radaranlagen gestört werden können; entwickelt während des Zweiten Weltkrieges (engl.  genannt)
 , englische Bezeichnung der Fensterfunktion, einer mathematischen Funktion in der digitalen Signalverarbeitung

Siehe auch:

 Fenster (Begriffsklärung)
 X Window System, eine grafische Benutzeroberfläche, welche auf einer Vielzahl von Betriebssystemen läuft
 DECwindows, eine Version der Desktop-Oberfläche Common Desktop Environment (CDE)
 OpenWindows, eine grafische Benutzeroberfläche für Arbeitsplatzsysteme von Sun Microsystems mit Solaris
 Window Buttress, Kliff auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Window Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis